Vetrina – finestra di un negozio
 Vetrina – tecnica dell'arte ceramica
 Vetrina – tipo di mobile

Pagine correlate
Wikipedia:Vetrina